Cette page contient les pages d'homonymie de Headlines et Headline, qui signifie « manchette(s) » de journal.

Headlines peut désigner :
 Headlines, une chanson du rappeur canadien Drake ;
 Headlines!, le troisième album du groupe The Saturdays sorti en 2010.

Headline peut désigner :
 Headline, un groupe de metal progressif français, originaire de la région parisienne.

Voir aussi 
 Headlines (Friendship Never Ends), l’unique single du groupe Spice Girls
 Headlines and Deadlines – The Hits of a-ha, une compilation de 16 titres du groupe a-ha
 Headline Hunters, un film américain réalisé par William Witney et sorti en 1955
 CNN Headline News, une chaîne de télévision d'information en continu américaine

Homonymie de titre